Bought and Paid For – film del 1916 diretto da Harley Knoles
Bought and Paid For – cortometraggio del 1920 diretto da Martin Murphy
Bought and Paid For – film del 1922 diretto da William C. de Mille